Salesse ist der Familienname von:
 Michel Salesse (* 1955), französischer Degenfechter

Salesse ist der Ortsname von:
 Salesse (Brest), Ortschaft im  Rajon Brest, Breszkaja Woblasz, Weißrussland